Karczag László (1886–1944) orvos, egyetemi tanár
 Karczag László (1934–2012) újságíró, szerkesztő